Au sens premier, la flûte (ou flute d’après le rapport de 1990 sur les rectifications orthographiques) désigne un instrument de musique à vent dont le son est créé par un souffle d’air se fendant sur un biseau.
La Flûte (traditionnellement écrite avec une majuscule) désigne un jeu d'orgue dont la sonorité est semblable à celle de la flûte à bec.
 Par analogie, le mot flûte peut également désigner un objet qui rappelle par sa forme celle de l’instrument de musique :
 une flûte, un bateau ;
 une flûte, une forme de pain, variante de la baguette, de même longueur mais, selon les régions, soit d'épaisseur double, soit plus fine.
 une flûte feuilletée est une spécialité suisse, vaudoise plus particulièrement, de fins bâtons de pâte feuilletée, torsadés ou non, servie en apéritif.
 une flûte, un type de verre à pied utilisé pour le service du vin de Champagne ;
 une flûte d'Alsace, la bouteille du type  contenant règlementairement le vin d'Alsace ;
 une flûte sismique ou flûte sonar est une antenne acoustique.
 Également employé comme interjection exprimant une déception ou une erreur.
 Exemple : « Flûte ! On a oublié les flûtes. »

Patronyme 
 Sébastien Flute (né en 1972), archer français

Voir aussi 
 Flûte d'Ourcq, bateau fluvial ;
 Flûte berrichonne, bateau fluvial ;
 Flûte de Divje Babe, fémur d'ours des cavernes ;
 Flûte, flûte et flûtes !, recueil de nouvelles d'Isaac Asimov .
 Fluidic Telescope Experiment (FLUTE), télescope spatial expérimental de la NASA

Liens externes